Богданова Юлія: Богданова Юлія Олегівна ( 1979) — українська поетеса, письменниця та сценаристка.
 Богданова Юлія Олексіївна ( 1964) — радянська плавчиня, олімпійська медалістка.